Terby steht für:
 François J. Terby (1846–1911), belgischer Astronom
 Terby (Marskrater), Einschlagkrater auf dem Mars